Belgien deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1900 i Paris, og har deltaget i næsten alle sommer- og vinterlege. De deltog ikke under Sommer-OL 1904, Vinter-OL 1960 og Vinter-OL 1968

Belgien har været vært for OL en gang; Sommer-OL 1920 i Antwerpen.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Belgiens OL-statistik  på Sports-reference.com

Belgien ved sommer-OL
Belgien ved vinter-OL
OL